Роджерсвилл () — англоязычный топоним.

Топоним 
Канада
  —  в Нью-Брансуике.
  — деревня, адм. центр одноимённого прихода.

США
  — городок в Алабаме.
  — город в Миссури.
  — городок в Теннесси.

См. также 
  — городок во Франции.
  — город в Мичигане (США).
 Роджерс